Liga 3 steht für folgende Spielklassen:

 Liga 3 (Belgien), dritthöchste Spielklasse im belgischen Handball
 Liga 3 (Georgien), 2017 eingeführte dritthöchste Spielklasse im georgischen Fußball
 Liga 3 (Indonesia), dritthöchste Spielklasse im indonesischen Fußball
 Liga 3 (Portugal), 2021 eingeführte dritthöchste Spielklasse im rumänischen Fußball
 Liga III, dritthöchste Spielklasse im rumänischen Fußball